Cachoeiro de Itapemirim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Cachoeiro de Itapemirim (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo